Zrínyi I. Miklós (?–1439) Zriny grófja, Zrínyi I. Pál fia
 Zrínyi II. Miklós (?–1451) Zriny grófja, Zrínyi II. György fia
 Zrínyi III. Miklós (1489–1534) Zriny grófja, Zrínyi II. Péter fia
 Zrínyi IV. Miklós (1508 körül–1566) horvát bán, hadvezér, a szigetvári hős
 Zrínyi V. Miklós (1559–1605) Zriny grófja, Zrínyi IV. Miklós fia
 Zrínyi VI. Miklós (1580-as évek–1625) dunántúli főkapitány, Zrínyi IV. György fia
 Zrínyi VII. Miklós (1620–1664) horvát bán, költő, hadvezér, politikus
 Zrínyi Miklós (1949–) kémikus, az MTA tagja
 Zrínyi Miklós (1960–) kickbokszoló, edző